La famille Genoux-Prachée est d'origine savoyarde. Elle s'est installée en Franche-Comté pour y faire commerce de l'étoffe. Parmi eux,

Georges Genoux-Prachée, dit Georges Genoux, (1794-1846), député de la Haute-Saône (1831-1846)
Victor Genoux-Prachée (1854-1924), député et sénateur de la Haute-Saône